Rumäniens fotbollslandslag kan avse
 Rumäniens herrlandslag i fotboll
 Rumäniens U21-herrlandslag i fotboll
 Rumäniens damlandslag i fotboll

Fotbollslandslag